Folium peut faire référence à :
 une feuille d'arbre
 une feuille de papier
 le folium de Descartes, une courbe mathématique
 le folium de Dürer, une courbe sextique rationnelle
 l'Asterina folium, une espèce d'échinoderme
 le folium, dessin sur l'opisthosome des araignées, évoquant une feuille

Voir aussi 

 Foliation